Saylla (district), een district in de provincie Cusco in Peru.
 Saylla (stad), de hoofdplaats van het bovengenoemde district